Like Father, Like Son est une expression anglaise qui veut dire Tel père, tel fils, c'est aussi le titre de :

En anglais

Au cinéma 
 Like Father, Like Son, un film de Tom Ricketts de 1914.
 Like Father, Like Son, un film de et avec Tom Laughlin de 1961. 
 Like Father, Like Son, un film de Rod Daniel de 1987.
 Like Father, Like Son (Soshite chichi ni naru), un film japonais de  Hirokazu Koreeda de 2013.

Dérivés 
 Tel père, tel clown est le  de la saison 3 de la série télévisée d'animation Les Simpson.
 Tel père... tel flic ! est un téléfilm américain réalisé par Ted Kotcheff, diffusé la première fois en 1995.